Chateauroux est le nom de deux communes françaises : 
 Châteauroux, dans l'Indre ;
 Châteauroux-les-Alpes, dans les  Hautes-Alpes.